Подборное — топоним в России:

 Подборное — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Подборное — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.
 Подборное —  озеро, расположено в Увельском районе Челябинской области